JVC est un sigle qui peut désigner :
 Jeuxvideo.com, un site web français spécialisé dans le jeu vidéo.

JVC peut aussi désigner :
 JVC, un fabricant d'électronique basé à Yokohama, au Japon.

Voir aussi 
 JVC-Kenwood, une entreprise japonaise d'électronique grand public qui résulte de la fusion de JVC et Kenwood Corporation
 JVC Julianadorp (où JVC signifie Julianadorper Voetbal Club), un club néerlandais de football